C može značiti:

 C – slovo abecede
 C (programski jezik), programski jezik
 C (registracijska oznaka), registracijska oznaka za Kubu
 Caldwellov katalog, astronomski katalog